Als Lutherpreis oder Luther-Preis werden bezeichnet:

 der Preis Das unerschrockene Wort der 16 im „Bund der Lutherstädte“ zusammengeschlossenen Städte
 der Martin-Luther-Preis  für den akademischen Nachwuchs der Luther-Gesellschaft
 der Robert-Luther-Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie
 der Kunstpreis der Krefelder Adolf-Luther-Stiftung